

Произведения 
 Вольфганг Амадей Моцарт:
 Оперы
 Волшебная флейта
 Милосердие Тита
 Концерт для кларнета с оркестром
 Ave verum corpus
 Реквием (недописан, закончен учениками)

Родились 
 21 февраля — Карл Черни (ум. 1857) — австрийский пианист, композитор и педагог
 22 февраля — Фердинанд-Самюэль Лор (ум. 1854) — швейцарский композитор, дирижёр, хормейстер и музыкальный педагог, автор музыки государственного гимна Лесото
 9 июня —  (ум. 1852) — американский актёр, поэт, драматург и автор песен
 26 июля — Франц Ксавер Вольфганг Моцарт (ум. 1844) — австрийский композитор, пианист и музыкальный педагог

Скончались 
 25 августа — Пьетро Доменико Парадизи (83 или 84) — итальянский композитор, клавесинист и музыкальный педагог
 5 декабря — Вольфганг Амадей Моцарт (35) — австрийский композитор, капельмейстер, скрипач-виртуоз, клавесинист и органист

См. также

Примечания